Cuaderno generalmente se refiere al libro de pequeño tamaño que se utiliza para tomar notas o dibujar.

Además, puede hacer referencia a:
 Cuaderno de bitácora, libro en el que los pilotos anotan sucesos relacionados con la navegación.
 Cuaderno de campo, dibujos y notas producto del trabajo de campo.
 Cuaderno de carga, comunicación entre analista y programador.
 Cuaderno de historietas, formato de publicación de historietas, usado especialmente en Italia y España.
 Cuadernos para el Diálogo, revista cultural española fundada en 1963.
 Cuadernos Africanos, libro de reportajes de Alfonso Armada.
 Cuaderno de laboratorio, notas sobre resultados de experimentos.

Enlaces externos